

Cinema 
 Sol levante (Rising Sun) – film del 1993 diretto da Philip Kaufman

Fumetto 
 Sol Levante – (Rising Sun) personaggio dei fumetti DC Comics
 Rising Sun  – serie del 2013 del manga Capitan Tsubasa

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Rising Sun  – capoluogo della Contea di Ohio, Indiana	
 Rising Sun  – città della Contea di Cecil, Maryland
 Rising Sun-Lebanon  – census-designated place della Contea di Kent, Delaware

Letteratura 
 Sol levante (Rising Sun) – romanzo di Michael Crichton del 1992

Musica 
 Rising Sun  – album di Yvonne Elliman del 1975
 Rising Sun  – album di Alan Price del 1980
 Rising Sun  – album dei TVXQ del 2005
 Rising Sun  – album degli Stray from the Path del 2011
 Rising Sun  – singolo dei The Living End del 2007, dall'album Standing on the Outside

Altro 
 Rising Sun  – super yacht di proprietà di David Geffen